Mehrere Kriegsschiffe der britischen Marine trugen den Namen HMS Acasta:

 Die erste HMS Acasta, eine Fregatte mit 40 Kanonen, lief 1797 vom Stapel und kam während der Napoleonischen Kriege und im Krieg von 1812 mit den USA zum Einsatz, wo sie zusammen mit HMS Leander und HMS Newcastle den amerikanischen Freibeuter Prince de Neufchâtel eroberte. Sie wurde 1821 abgewrackt.
 Die zweite HMS Acasta, eine hölzerne Fregatte mit Schraubenantrieb. Sie wurde 1861 auf Kiel gelegt, jedoch nicht fertiggestellt.
 Die dritte HMS Acasta (G40), war ein Zerstörer, der 1912 vom Stapel lief und der Acasta-Klasse den Namen gab. Sie wurde 1921 zum Abwracken verkauft.
 Die vierte HMS Acasta (H09), war ein Zerstörer der A-Klasse, der 1929 vom Stapel lief und am 8. Juni 1940 von den deutschen Schlachtschiffen Scharnhorst und Gneisenau versenkt wurde.
 Die fünfte HMS Acasta (P452) war ein U-Boot der Amphion-Klasse, dessen Bau 1945 gestoppt wurde.

Literatur 
 

Acasta